Marcos conocido en el mundo del Rap como Mr. Kaos nace en España concretamente en Llerena (Badajoz), aunque se crio donde actualmente reside en Almendralejo (Badajoz).

Biografía 
Comenzó a entrar en el mundo del rap a finales de los 90 escuchando rap americano, aunque siempre influenciado por series televisivas como el Príncipe de Bel Air desde su más corta edad y por la calle como él menciona.
No fue hasta 2003 cuando escribió sus primeras letras e historias y comenzó con sus primeras improvisaciones, aunque al no haber mucho movimiento en su ciudad y al no tener internet, no le daba mucha importancia, comenzó con grabaciones caseras de baja calidad para ir tomando contacto sin más importancia, comenzó 2005 y Mr. Kaos preparaba nuevas letras aunque con poco tiempo libre debido al trabajo, siguió dedicando mucho tiempo al freestyle en la calle y ganó varios Batallas de MC´s organizadas en lugares como el ECJ o en la misma calle por la localidad y localidades cercanas.
En 2006 ya teniá lista una pequeña maqueta No hay salida, fue en el estudio de F8Musik allí comenzó a grabar, trabajando junto a Snak del grupo La última palabra aunque hubo problemas al final el trabajo estaba casi a punto, en él que contó finalmente con colaboraciones de Snak y TnT y producciones a cargo de Snak, Afro Pro. y Dj Zecko. Aparte de su maqueta siguió participando en batallas de MC´s ganado varias y demostrando que era uno de los referentes en este ámbito en la región, ya a mediados hizo algunos conciertos por los alrededores y también este mismo año decidió organizar en su localidad la I Edición de la Batalla de MC´s Extremadura teniendo una gran repercusión.
A principios de 2007 se volvió a grabar No hay Salida y ya vio luz gracias a internet aunque a Mr. Kaos nunca le gustó el resultado final de la maqueta, siguió invirtiendo mucho tiempo al freestyle en el terreno de la improvisación aunque este año tuvo muchos altibajos en esa materia. Ya en abril fue seleccionado para la Red Bull Batalla de los Gallos concretamente en la regional de Sevilla donde llegaba invicto en batallas pero aun así perdió en segunda ronda, no contento con su rendimiento decidió participar ese mismo año en la regional de Bilbao, el resultado fue otra derrota contra su amigo Hip41 muy ajustada ya que pudo ganar cualquiera, ese año esa competición se le atragantó, pero sabiendo que no había demostrado sus habilidades, decidió seguir compitiendo para demostrar sus habilidades y ese mismo verano encadeno una racha de cuatro campeonatos de batallas de freestyle de MC´s ganando en su región y fuera de ella, ya terminando el año participó en la primera edición del Preparado, No gracias, en esta ocasión este MC no rindió como normalmente lo hacía y perdió en primera ronda, en ese verano ya tenía listo un nuevo trabajo, la promo que se hubiera llamado Mi muro de expresión serían cuatro temas grabado en Eurostudio 17 a cargo de Breack y Snak, pero de nuevo hubo problemas y al final la promo se quedaría en dos temas y una instrumental producidos por Zianurho y Snak titulada Siempre Disputó, ese mismo año también hizo varios conciertos por diferentes puntos de la geografía extremeña y se pudo organizar la II Edición de la Batalla de MC´s Extremadura la cual tuvo mucho más repercusión siendo reconocida a nivel nacional.

Entró 2008 y finalmente la promo Siempre Disputó se pudo colgar en la red, debido a los problemas de grabaciones Mr. Kaos decidió montar su propio estudio al qué llamó BlackSoundStudios Records. En este año este MC se dio a conocer más a nivel nacional tras quedar en cuarta posición de la Red Bull Batalla de los Gallos Bilbao 2008 y así clasificarse para la Final Nacional de la Batalla de los Gallos en Barcelona donde tuvo una gran actuación y así llevarse un gran reconocimiento como uno de los mejores MC´s del país en este ámbito. Aparte de las batallas de freestyle y de la gran III Edición de la Batalla de MC´s Extremadura que se celebró en su localidad, comenzó a dar más conciertos y decidió participar en un concurso de directos donde consiguió un meritorio segundo puesto compitiendo con grupos de toda España, por ese año ya había pisado escenarios por todas las grandes ciudades del país como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Jerez, Cáceres, Badajoz...entre otras muchas.

En 2009 ya estaba metido de lleno de lleno en el estudio trabajando en su primer disco autoeditado al que llamaría The Real Shit, aparte participó en la que ha sido su última actuación en Batallas de MC´s en la Red Bull Batalla de los Gallos de Bilbao quedando eliminado en octavos de final provocando una gran polémica tras la injusta decisión del jurado según los entendidos en el ámbito y muchos seguidores.
2010 comienza con las primeras noticias de su LP debut autoeditado, y el adelanto con el tema La Street con la gran colaboración del MC norteamericano Canibus, que produjo grandes críticas en foros y páginas dedicados al Rap en Estados Unidos.
Finalmente en marzo después de un largo camino salió a la luz The Real Shit, siecisiete tracks con las colaboraciones de Canibus, Maestro desde Puerto Rico, Mastta Kid más conocido como Kid Masta, Celedonio, TnT y TheQueenCris más las producciones de Maestro, Jefe de la M, Mastta Kid, Xinkoa y el mismo Mr. Kaos, grabado en BlackSound Rekords por Mr. Kaos y Soma en Lebuque Studios se encargó de la mezcla y el mastering, actualmente prepara una gira de conciertos a nivel nacional para presentar su trabajo.

The Real Shit (Polémicas) 
El disco ha creado algunas polémicas por los mensajes duros de Mr. Kaos en sus letras, como en la canción de Parias donde muestra sin ninguna pleitesía sus opiniones acerca de los movimientos de ultra derecha, con frases como:
"Un paisaje lleno de contradicciones absurdas, por eso son el progreso y resucitarían a Franco de la tumba,
por mi perfecto, nos vamos atrás, pero seguro que le retumba el recto de que le meta una bomba nuclear..."
Pero sobre todo en la canción Bestial junto a Mastta Kid donde éste arremete con un beef a Rayden MC componente del grupo A3Bandas y Crew de Cuervos donde Mastta Kid dice frases como:
"Enteraté Rayden que eres una chivata perra y vas a pagármelas bien...", o Mr. Kaos arremetiendo contra la mayoría de los participantes de la Red Bull Batalla de los Gallos con frases como:
"Esos novatos que sabrán, de los gallos, mejor no hablar, son friquis, subnormales pijos de mamá más de la mitad..."

Trabajos 
 No hay salida (2006) (Maqueta)
 Siempre Disputó (2007) (Promo)
 The Real Shit (2010) (LP)

Colaboraciones e inéditos 
 Afro Pro. - Bomm Cerebral (2006) (Maqueta)
- Mr. Kaos - Distorsión Cerebral
 Eude - El arte de inventarte (2008) (Maqueta de freestyle)
- Eude con Mr. Kaos - No te conviene
 Afro Producciones - Mixtape (Maqueta) (2008)
- Mr. Kaos - Condena
 Mr. Kaos - Lo primero (Tema inédito)
 HH2 - (2010) (Maqueta)
- HH2 con Mr. Kaos - UndergoundZone

Producciones 
 The Real Shit (2010) (LP)
 - Intro
 - Malditos
 - AttackPlan
 - The Real Shit
 - Interludio Fiesta
 - Fiesta
 - Interludio telefónico Terrible con Celedonio
 - Track T
 - Parias
 - La Street con Canibus
 - Furia de MC

Colaboraciones como productor 
 HH2 (2009) (Maqueta)

Referencias

Enlaces externos 
 
 Entrevista para el periódico HOY 2008

Redes sociales 
 Myspace de Mr. Kaos
 Facebook de Mr. Kaos
 Youtube de Mr. Kaos
 
 Tuenti de Mr. Kaos 

Raperos de España